salmis, abréviation de salmigondis, est un ragoût ;
 Salmigondis, série télévisée québécoise ;
 Salmigondis, œuvre littéraire de Gilbert Sorrentino.